

Аксьоново — озеро, Вітебська область

Аксьоново — село, Альшеєвський район, Башкортостан
 Аксьоново — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Аксьоново — присілок, Бабаєвський район, Вологодська область
 Аксьоново — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Аксьоново — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Аксьоново — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Аксьоново — село, Єльцовський район, Алтайський край
 Аксьоново — село, Лямбірський район, Мордовія
 Аксьоново — присілок, Невельський район, Псковська область
 Аксьоново — присілок, Томський район, Томська область
 Аксьоново — присілок, Щолковський міський округ, Московська область

Див. також 
 Аксьоно-Бутирки